Лагерь (, также встречаются варианты перевода «Транзит» и «По этапу») — российско-британский драматический фильм 2008 года режиссёра Тома Робертса. Премьера состоялась 4 марта 2008 года.

Сюжет 
Действие фильма происходит зимой 1946 года в Ленинграде в лагере для немецких военнопленных.

В ролях

Отзывы 
Фильм получил смешанные отзывы кинокритиков.

Примечания

Ссылки